Die Thailand Masters 2019 im Badminton fanden vom 8. bis zum 13. Januar 2019 im Indoor Stadium Huamark in Bangkok statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
 Lin Dan (Finale)
 Khosit Phetpradab (1. Runde)
 Kantaphon Wangcharoen (1. Runde)
 Suppanyu Avihingsanon (1. Runde)
 Jan Ø. Jørgensen (zurückgezogen)
 Wang Tzu-wei (Viertelfinale)
 Brice Leverdez (Halbfinale)
 Lu Guangzu (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Nitchaon Jindapol (2. Runde)
 Gao Fangjie (zurückgezogen)
 Michelle Li (Viertelfinale)
 Cai Yanyan (2. Runde)
 Line Kjærsfeldt (zurückgezogen)
 Pornpawee Chochuwong (Halbfinale)
 Cheung Ngan Yi (2. Runde)
 Busanan Ongbumrungpan (Finale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Goh V Shem / Tan Wee Kiong (Champions)
 Aaron Chia / Soh Wooi Yik (2. Runde)
 Ou Xuanyi / Ren Xiangyu (zurückgezogen)
 Wahyu Nayaka / Ade Yusuf (2. Runde)
 Lu Ching-yao / Yang Po-han (Finale)
 Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (Viertelfinale)
 Jelle Maas / Robin Tabeling (2. Runde)
 Arif Abdul Latif / Nur Mohd Azriyn Ayub (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Viertelfinale)
 Nami Matsuyama / Chiharu Shida (Viertelfinale)
 Chayanit Chaladchalam / Phataimas Muenwong (Viertelfinale)
 Émilie Lefel / Anne Tran (2. Runde)
 Li Wenmei / Zheng Yu (Finale)
 Selena Piek / Cheryl Seinen (Halbfinale)
 Ekaterina Bolotova / Alina Davletova (Halbfinale)
 Gronya Somerville / Setyana Mapasa (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (Champions)
 Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Finale)
 Lu Kai / Chen Lu (zurückgezogen)
 Akbar Bintang Cahyono / Winny Oktavina Kandow (Viertelfinale)
 Ronald Alexander / Annisa Saufika (2. Runde)
 Nipitphon Puangpuapech / Savitree Amitrapai (Halbfinale)
 Chen Tang Jie / Peck Yen Wei (2. Runde)
 Tang Chun Man / Ng Tsz Yau (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2019
Badmintonwettbewerb in Bangkok
Badminton 2019